Stöckchenspiel steht für:
 Kubb, ein Geschicklichkeitsspiel
 das Bringen von abgebrochenen Pflanzenteilen (Stöcken) durch einen Hund, siehe Apportieren
 Stöckchen setzen, ein altes, international verbreitetes Straßenspiel